Bejach steht für:

 Curt Bejach (1890–1944), Stadtarzt von Berlin-Kreuzberg
 Peter Bejach (1916–2004), deutscher Hörspiel-, Fernseh- und Theater-Autor und -Regisseur

 Landhaus Bejach, ein Wohnhaus in Berlin-Babelsberg, das 1926–28 nach Plänen von Erich Mendelsohn gebaut wurde